Annaberg-Lungötz, község Ausztriában, Salzburg tartományban
 Annaberg-Buchholz, város Németországban, Szászország államban
 Annaberg, község Alsó-Ausztriában

 Annaberg járás (1990–2008) járás Németországban, Szászország államban